Montevideo Wanderers Fútbol Club — clube de futebol uruguaio localizado em Montevidéu
 Bolton Wanderers Football Club — clube de futebol inglês localizado em Bolton, na grande Manchester
 Wolverhampton Wanderers Football Club — clube de futebol inglês
 Bray Wanderers Football Club — clube de futebol irlandês localizado em Bray
 Wycombe Wanderers Football Club — equipe inglesa do futebol de High Wycombe, em Buckinghamshire
 Club de Deportes Santiago Wanderers — clube de futebol chileno localizado em Valparaíso
 Wanderers Fútbol Club — clube uruguaio de futebol localizado na cidade de Artigas
 Wanderers Stadium — estádio de críquete em Joanesburgo, África do Sul

Desambiguações de futebol